Чемпионат Европы по дзюдо 1978 года проходил в Хельсинки (Финляндия) 6 мая.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Judo — 1978 European Championships — Results Men (the-sports.org)

1978 год в дзюдо
Спорт в Финляндии в 1978 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1978 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
События 6 мая
Чемпионаты Европы в 1978 году
Международные соревнования по дзюдо в Финляндии